Woyke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Woyke (* 1966), deutscher Musiker
 Johannes Woyke (* 1968), evangelischer Theologe
 Jörg Woyke (* 1968), deutscher Pädagoge und Buchautor
 Meik Woyke (* 1972), deutscher Historiker
 Rolf Woyke (1936–2019), deutscher evangelischer Pfarrer
 Wichard Woyke (* 1943), deutscher Politologe
 Wilfried Woyke (* 1944), ehemaliger deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Woycke
 Woike